STK je zkratka s více významy: 
 Státní technická knihovna, název české technické knihovny v letech 1960–2009, nyní Národní technická knihovna
 stanice technické kontroly, viz technická prohlídka silničního vozidla
 Sicherheitstechnische Kontrolle, periodická bezpečnostní kontrola medicínských výrobků v Německu
 Systems Tool Kit (dříve Satellite Tool Kit), software Analytical Graphics, Inc. pro fyzikální analýzy Země a vesmíru
 SIM Application Toolkit, standard GSM systémů
 Singapore Technologies Kinetics Ltd (ST Kinetics)
 Storage Technology Corporation, společnost zabývající se skladováním elektronických dat
 SuperTuxKart, počítačová hra
 FC ŠTK 1914 Šamorín
 Sterling (Colorado) (Colorado, USA), IATA kód civilního letiště
 Stichbandkeramik, kultura s vypíchanou keramikou (STK, STbK, StK)
STK (kryptoměna)

Podobné názvy 
 TSK
 SPK
 SMK
 KTS